Rollstuhltennis-Herreneinzel der Sommer-Paralympics 1992.

Insgesamt nahmen 32 Spieler an diesem Turnier teil.

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Hinweis 
Es gibt Unterschiede zwischen den Ergebnissen auf der ITF-Seite und den auf paralympic.org. Laut ITF hat Naili die Viertelfinalpartie zwischen Michael Connell und Abde Naili gewonnen. Auf paralympic.org ist es umgekehrt.

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage
 Ergebnisse auf paralympic.org

Rollstuhltennis-Herreneinzel
1992
Tennisturnier in Barcelona
Tennisturnier 1992